Quincy (Florida)
Quincy (Illinois)
Quincy (Massachusetts)
Quincy (Washington)

 Franciaország
Quincy, település Cher megyében